Midway Island ist der Name folgender Insel in Australien:

 Midway Island (Western Australia)

Midway Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Midway Island (Florida)
 Midway Island (Maine)
 Midway Island (Minnesota)

Siehe auch:
 Midway Island (Rauer-Inseln), Insel in der Gruppe der Rauer-Inseln, Antarktika
 Midwayinseln, Atoll im Pazifik, zu den Vereinigten Staaten gehörend